Summertime — сингл с альбома «The Fighting Temptations» («Борьба с искушениями») американской певицы Бейонсе в сотрудничестве с рэпером P. Diddy.

Список композиций 
 Summertime (A cappella) (featuring Diddy)
 Summertime (featuring Diddy)
 Summertime (Film Version)
 Summertime (Instrumental)
 Summertime (Remix — A cappella) (featuring Ghostface Killah)
 Summertime (Remix) (featuring Ghostface Killah)
 Summertime (without Rap)

Чарты 

Синглы Бейонсе
Песни Бейонсе